International Bitterness Units scale, escala para a medição do amargor de uma bebida
 International Biathlon Union, uma organização internacional do esporte biatlo
 International Boxing Union, fundada em 1913 e transformada em European Boxing Union em 1946
 Inshore Boat Unit

Desambiguações de siglas